Ру́сские () — крупнейшее национальное меньшинство Латвии,  или 24,49 % от общей численности населения по данным переписи населения Латвии 2021 года ( или 26,9 % населения от общей численности населения по данным переписи населения Латвии 2011 года).

По данным текущей статистики, на 1 января 2022 года численность русских в Латвии составляла 454 350 человек из 1 875 757 человек населения Латвии, что соответствует 24,22 % населения, из них 302 230 человек — граждане Латвии (66,52 %), 120 205 человек — неграждане Латвии (26,46 %) и 31 915 человек — граждане других стран (7,02 %). По состоянию на 1 июля 2022 года в Латвии проживало 50 820 граждан России.

По данным за 2022 год, из всех городов Латвии самая высокая доля русских в Даугавпилсе — 47,8 %, а среди всех самоуправлений Латвии самый высокий процент русских в бывшем Зилупском крае — 53,4 %. Несмотря на социальные, экономические и политические изменения со времён СССР, по состоянию на 2022 год в Латвии и соседней Эстонии, русское меньшинство наиболее многочисленное в процентном отношении среди всех стран мира.

История 
Ранние восточнославянские поселения существовали на территории современной Латвии во времена раннего Средневековья. К IV—VI векам н. э. славянские племена кривичей частично ассимилировали местные финно-угорские и балтские племена. В культуре полоцко-смоленских кривичей наряду со славянскими элементами украшений присутствуют и элементы балтского типа. Балтские элементы присутствуют также в погребальном обряде.

Латышские названия русских (krievi) и России (Krievija) происходят от наименования древних славянских племён кривичей, соседствовавших с балтскими племенами латгалов и селов.

Русское население на территории нынешней Латвии присутствовало в Кукенойском и Ерсикском (Герцикском) княжествах (вассалах Полоцкого княжества) ещё в XI—XII веках; также оно отмечается в Риге, начиная с XIII века, и в польско-литовских инвентарях Латгалии конца XVI века. В 1205 году в ходе католической колонизации Прибалтики князь Кукейноса Вячко становится вассалом рижского епископа Альберта. В 1209 году князь Ерсикский Всеволод попадает в плен к рижскому епископу и вынужденно признаёт себя его вассалом.

До 1220 года Ерсика была частью Литвы, однако в 1270 году она была захвачена Ливонской конфедерацией и присоединена к Ливонии. В XIII веке русское влияние на территории Ливонии не исчезает: в Риге русские купцы учреждают подворье.

11 августа 1577 года русский царь Иван Грозный во время Ливонской войны занимает Динабург.

1 августа 1656 года, при царе Алексее Михайловиче, русские войска взяли принадлежавший шведам Динабург, город был переименован в Борисоглебов. Затем русские войска заняли Кокенгузен.

В 1660 году на территории Латвии в Борисоглебове (ныне Даугавпилс) появились русские старообрядческие общины, которые были основаны переселенцами из России, спасавшимися от церковной реформы патриарха Никона. Тем более, что в середине XVII века нынешние восточные территории Латвии (Латгалия), входившие с 1581 года в состав Речи Посполитой, и вассальное ей же Курляндское герцогство), обезлюдели в результате польско-шведских войн и эпидемии чумы, с 1657 по 1661 год свирепствовавшей в Курляндии. Это побудило польского короля Яна Собеского в интересах землевладельцев, заинтересованных в притоке работников, издать указ «О свободном жительстве раскольников в польских пределах…».

Крупное поселение появилось в Якобштадте — первом русском городе в Курляндии, которому такие права даровал в феврале 1670 года при его посещении владетель Курляндского герцогства Якоб фон Кетлер. В грамоте герцога указывалось, что полноправными жителями нового города, названного Якобштадтом в честь давшего ему городские права герцога, могут быть только русские: «…so geben und gönnen Wir der guten gemeine die von Reussischen Nation eincig und alleine». Из их среды должны были избираться должностные лица, горожанам разрешалось исповедовать свою религию, строить храмы и школы («daher sie auch ihre Priester und Schuhldiener mit Auferbunning einer Kirche un Schulen ihrer Religion auf ihre Unkosten zu bestellen…»).

Русское старообрядческое население Латвии росло и к 1940 году составляло уже 90 тыс. человек.

В 1710 году русские войска взяли Ригу, а в 1721 году бо́льшая часть современной Латвии (без Курляндии и Латгалии) вошла в состав России как Рижская (позднее Лифляндская) губерния. В 1772 году в состав России вошла Инфлянтия (Инфлянты Польские или Латгалия).

В 1789 году в Риге была учреждена первая русская школа.

В 1795 году к Российской империи было присоединено и Курляндское герцогство, выкупленное императрицей Екатериной II у его последнего правителя Петра Бирона за 500 тыс. червонцев и ежегодную пенсию в 50 тыс. рублей.

Вхождение бывших остзейских земель в состав России не привело к их немедленной русификации, поскольку немецкое дворянство сохранило свои привилегии.

В 1867 году доля русскоязычного населения в Риге составляла 25 %, в 1913 году удельный вес рижан с родным русским языком составил 21 %, тогда как на всей территории современной Латвии, по данным Первой Всероссийской переписи населения 1897 года, их проживало 12 %. Известной русской, родившейся в Риге на рубеже веков, была скульптор Вера Мухина (1889—1953).

Первая мировая война и последующая эвакуация заводов привели к сильному сокращению доли русских: после провозглашения независимости Латвии была проведена перепись населения (1920 год), показавшая удельный вес русских в 7,8 %. Но в это время в Латвии стали появляться эмигранты из Советской России, что способствовало увеличению численности русских до довоенного показателя в 10,6 % (1935 год). Главными центрами сосредоточения русских жителей, как и прежде, оставались Рига (7,4 %) и Латгалия (29 %).

После образования Латвийской Республики русские составляли 10 % населения страны. Незначительное количество русских владело латышским языком. Когда во время нацистской оккупации русских стали призывать в Латышский легион СС, выявилось, что у многих из них три или четыре класса образования, некоторые совсем безграмотны, кто-то ничего не понимает по-латышски и тем более не говорит, что вызвало возмущение латышских офицеров.

Основными регионами проживания русских в довоенной Латвии были Рига и Латгалия. Русские пользовались правами культурной автономии (русская речь звучала в Сейме, издавались газеты, работали русские школы) до переворота К. Улманиса в 1934 году, когда был провозглашен лозунг «Латвия для латышей». Известным русским депутатом Сейма того времени был Мелетий Каллистратов.

После присоединения Латвии к Советскому Союзу численность русских неуклонно возрастала: в 1959 году — 26,6 %, в 1979 году — 32,8 %. По данным переписи 1989 года, русские составляли 34 % населения в Латвийской ССР, будучи крупнейшим национальным меньшинством в республике. В то же время родным русский язык был у 42 % жителей Латвийской ССР, то есть не только у этнических русских, но и у большинства белорусов, евреев, поляков и почти половины украинцев. 73 % русского населения Латвии проживало в городах, 22,2 % — владели латышским языком. Доля русских среди населения Риги составляла 47 %, Даугавпилса — 58,3 %.

После распада СССР и восстановления независимости Латвии статус гражданина получили только те, кто являлся гражданином Латвии до 1940 года, либо прямые потомки этих граждан.

По данным переписи 2000 года, 95 % русских в Латвии назвали родным языком русский, 4 % — латышский. Латышским языком владело 52 % русских, английским — 11 %.

В 2004 году латвийское правительство провело реформу, направленную на увеличение пропорции преподавания латышского языка в школах. Организацией, которая позиционирует себя как «организатор защиты русского образования в Латвии», является Штаб защиты русских школ.

В 2012 году в Латвии прошёл референдум за придание русскому языку статуса государственного. Против предоставления русскому языку статуса государственного проголосовало 74,8 % или 821 722 избирателя, за предоставление статуса проголосовало 273 347 человек или 24,9 % избирателей Латвии.

В 2020 году в Риге действовало 3 школы национальных меньшинств, 50 смешанных школ с латышским языком и языками национальных меньшинств и 55 школ с латышским языком обучения.

Статистика 
По состоянию на 2022 год численность русского населения Латвии составляла 454 350 человек (24,22 % жителей Латвии), из них 302 230 человек являются гражданами Латвии (66,52 % от общего числа русских), а 120 205 человек — негражданами Латвии (26,46 % от общего числа русских). По состоянию на 2022 год в Латвии проживало 39 206 граждан России.

По оценке социолога А. Солопенко, русские граждане на протяжении всех выборов до 2012 года преимущественно голосовали либо за движение «Равноправие» (позднее — ЗаПЧЕЛ) либо за Партию народного согласия, позже ставшую Центром согласия и партией «Согласие».

Озабоченность 
19 ноября 1999 года Государственная дума России приняла заявление «В связи с принятием Сеймом Латвийской Республики 8 июля 1999 года Закона Латвийской Республики „О государственном языке“», в котором, в частности, говорилось, что Государственная дума выражает озабоченность в связи с дискриминацией русского народа в Латвии, в том числе в связи с признанием латышского языка единственным государственным языком на территории Латвии и приданием русскому языку статуса иностранного.

Социальные особенности 
По данным Центрального управления статистики Латвии, на 28 февраля 2013 года русские среди безработных составляли 28,1 %, что на 1,2 % выше их доли в населении Латвии. Также отмечалось, что средний доход среди русского населения в среднем был ниже, чем у латышского, а доля лиц, занятых физическим трудом, выше.

Демография 
В советский период демографические показатели русского населения Латвии были несколько лучше, чем у латышей (имевших отрицательный естественный прирост уже в 1980 году), в первую очередь за счет более высокой рождаемости у молодых волн переселенцев из европейских республик СССР. В целом русские в Латвии как до, так и после восстановления независимости, демонстрируют гораздо худшие демографические показатели, чем русские в Эстонии.

Демограф В. А. Козлов отмечает, что с 1990-х годов в Латвии началось старение русской диаспоры и её постепенное сокращение. Если в 2011 году доля латышей в общем составе населения составляла 60,5 %, а среди младенцев до 4 лет 65 %, то в 2021 году соотношение изменилось соответственно до 62,7 % и 74,9 %. Козлов объясняет «парадокс низкой продолжительности жизни» русских тем, что «… в [Латвии и Эстонии] социально-экономический кризис в большей степени затронул русских и русскоязычных, так как они были заняты в основном на крупных государственных предприятиях, остановившихся из-за экономических проблем. Многие не знали местного языка и не могли интегрироваться в изменяющийся социум. Это вело к увеличению стресса и, как следствие, злоупотреблению алкоголем и росту смертности, особенно среди трудоспособного населения».

См. также 
 Старообрядчество в Латвии
 Православие в Латвии

Литература 
 Бузаев В. В. Как выживают русских. Р.: Averti-R, 2010
 Бузаев В. В., Никифоров И. В. Современная европейская этнократия: Нарушение прав национальных меньшинств в Эстонии и Латвии. М.: Фонд «Историческая память», 2009. — 280 с. — ISBN 978-5-9990-0002-6
 Гаврилин А. В. Русские эмигранты в межвоенной Латвии: правовой статус и попытки самоорганизации // Россия и Латвия в потоке истории. 2-я половина ХIХ — 1-я половина ХХ века. — М.: ИВИ РАН, 2015. — С. 234—250.
 Проблемы прав национальных меньшинств в Латвии и Эстонии / Ред. В. В. Полещук — М.: ФИП, «Русская панорама», 2009. — ISBN 978-5-93165-242-9
 Заварина А. А. Русское население восточной Латвии во второй половине XIX — начале XX века : Ист.-этногр. очерк / АН ЛатвССР, Ин-т истории. — Рига : Зинатне, 1986. — 246,[1] с. : ил.
 Затулин К. Ф. (науч. ред.), Докучаева А. В. (отв. ред.) В помощь российскому соотечественнику за рубежом // М.: Институт диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ), 2007. — С. 470—483
 
 Динамика политического поведения русских диаспор в государствах Евросоюза (на примере Германии, Латвии, Румынии, Эстонии). — М., 2006. — (соавт. — Полоскова Т. В., Гаврилов К. А., Козиевская Е. В. и др.).
 Гнедкова И. Положение русского населения в Латвии и Литве: этнополитический аспект. Автореф. дисс. …канд. полит. наук. — М., 1997
 Пухляк О. Н. Славянская история Латвии. — Рига: Союз белорусов Латвии, 2010. — ISBN 978-9984-49-095-3
 Пухляк О. Н. Сто русских портретов в истории Латвии. — Рига: DVINA, 2008. — ISBN 978-9984-39-634-7
 Дименштейн И. Л. Имена русской Латвии. — Рига: Polaris, 2007
 Дименштейн И. Л. Русская Рига. — Рига: Holda, 2004. — ISBN 9984-9635-1-9
 Дименштейн И. Л. Русская Рига-2. — Рига: Holda, 2010
 Занимательная история латвийских русских. — Рига: ZORIKS, 2007. — ISBN 9984-39-067-5
 Выдающиеся русские латвийцы. — Сост. И. Гусев. Рига: ZORIKS, 2008. — ISBN 978-9934-8028-0-5
 Инфантьев Б. Ф. Балто-славянские культурные связи. — Рига: ВЕДИ, 2007. — ISBN 978-9984-9044-2-9
 Платт К. Гегемония без господства/диаспора без эмиграции: русская культура в Латвии. — Новое литературное обозрение № 127 (3/2014)
 Пухляк О. Н., Борисов Д. А. Русские в Латвии со средневековья до конца XIX века. — Рига: SI, 2005. — ISBN 9984-630-01-3
 От Лифляндии — к Латвии. — М.: Аркаюр, 1993
 Русские в Латвии. История и современность.
 Вып. 1. — Рига: ЛАД, 1992
 Вып. 2. — Рига: Веди, 1997
 Вып. 3. — Рига: Веди (Zelta Rudens), 2003. — ISBN 9984-9044-1-5
 Русские Латвии — Рига: Фонд Татьяны Жданок — русской школе, 2008. — ISBN 978-9984-39-659-0
 Фейгмане Т. Д. Русские в довоенной Латвии — Рига: БРИ, 2000. ISBN 9984-606-68-6
 Флейшман Л., Абызов Ю., Равдин Б. Русская печать в Риге: из истории газеты «Сегодня» 1930-х годов. — Stenforda, 1997
 Узулис В. Русский вопрос Латвии, BBC, 27.07.2007. и
 отклик на эту статью: Кабанов Н. Н. Размазанная картинка Би-би-си «Вести сегодня», 10.08.2007.
 Богушевич Т. Политическое участие и представительство национальных меньшинств и их доступ к государственной службе
 Dribins L. Latvijas nacionālo minoritāšu historiogrāfija. II daļa. Latvijas nacionālo minoritāšu historiogrāfija atjaunotajā Latvijas Republikā 1990.-2008. gadā Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls ISSN 1025-8906 № 2/2009 95.-117. lpp.

Ссылки 
 Русские Латвии, сетевой справочник
 Русская община в Латвии
  Архив сайта russkijmir.lv 
 «Русские в Латвии», сайт Русского общества в Латвии
 Волков В. Русские в Латвии 2007 , Институт Латвии
 Берзиньш К. Девиантные русские Ir, 2012
 Солопенко А. Русские в Латвии. Сколько их было, есть и будет? baltnews.lv, 2018
 Chronology for Russians in Latvia Minorities at Risk Project 2004

Примечания 

Русские в Латвии
Народы Латвии